Saintgermainska pogodba je ime več pogodb, ki so bile podpisane v kraju Saint-Germain-en-Laye:

 Saintgermainska pogodba (1570) - konec prve faze francoskih verskih vojn
 Saintgermainska pogodba (1632) - podpisana 29. marca. Anglija je vrnila Quebec (okupiran 1629) Franciji.
 Saintgermainska pogodba (1679) - sklenjen mir med Francijo in brandenburškim elektorjem na koncu tretje nizozemske vojne.
 Saintgermainska pogodba (1919) - pogodba po koncu 1. svetovne vojne med zavezniki in Avstrijo.